Jakob je lahko priimek ali ime osebe:

 Jakob, moško osebno ime
 Jakob, redkejši priimek v Sloveniji